Toponímia:
 Chapman (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Chapman (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Chapman (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Chapman (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Biografies:
 Sydney Chapman (Eccles, Anglaterra, 1888 – Boulder, EUA, 1970), matemàtic i geofísic britànic
 Alexander Chapman Ferguson (1941, Govan, Escòcia), jugador i entrenador de futbol
 Colin Chapman, dissenyador, enginyer, constructor i pilot d'automòbils anglès
 Fredrik Henrik af Chapman, (1721-1808), arquitecte naval suec.
 Frederick Chapman Robbins (Aubur, 1916 - Cleveland, 2003), bacteriòleg estatunidenc
 Graham Chapman (Leicester, 1941- 1989), còmic, escriptor i actor britànic
 Mark David Chapman (Fort Worth, Texas, 1955), assassí de John Lennon
 Tracy Chapman (Cleveland, Ohio, 1964), cantautora afroamericana
 Miscel·lània:
 Chapman Guitars
 Zebra de Chapman (Equus quagga chapmani), subespècie de la zebra comuna
 The Chapman Report, pel·lícula de George Cukor estrenada el 1962
 Llei de Chapman-Kolmogórov
 Chapman stick, instrument musical